Chód na 20 kilometrów mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas X Mistrzostw Europy w Helsinkach. Został rozegrany 10 sierpnia 1971 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Związku Radzieckiego Mykoła Smaha. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu dwóch zawodników z dziesięciu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Chód na 20 kilometrów mężczyzn